Die 104. Eiskunstlauf-Europameisterschaften fanden vom 23. bis 29. Januar 2012 in Sheffield statt. Austragungsort war die Sheffield Arena. Das Vereinigte Königreich war damit zum dritten Mal nach 1933 (London) und 1989 (Birmingham) Ausrichter der Europameisterschaften.

Bilanz

Medaillenspiegel

Medaillengewinner

Teilnehmer 
Die folgenden Nationen hatten, auf Grundlage der Europameisterschaften 2011, mehr als einen Startplatz:

Zeitplan 
Montag, 23. Januar
 12:30–14:30 – Qualifikation der Paare
 15:00–18:05 – Qualifikation der Eistänzer
 18:30–21:35 – Qualifikation der Herren

Dienstag, 24. Januar
 14:00–17:45 – Qualifikation der Damen

Mittwoch, 25. Januar

 14:00–16:55 – Kurzprogramm der Paare
 17:45–18:00 – Eröffnungsfeier
 18:30–21:25 – Kurztanz

Donnerstag, 26. Januar
 13:00–17:10 – Kurzprogramm der Herren
 18:30–21:30 – Kür der Paare

Freitag, 27. Januar
 13:00–17:10 – Kurzprogramm der Damen
 18:00–21:20 – Kürtanz

Samstag, 28. Januar
 11:55–16:00 – Kür der Herren
 17:30–21:25 – Kür der Damen

Sonntag, 29. Januar
 13:30–16:00 – Schaulaufen

Ergebnisse 
 Q = Qualifikation
 Pkt. = Punkte
 KP = Kurzprogramm
 KT = Kurztanz
 K = Kür

Herren 

Z = Zurückgezogen

Damen

Paare 

Z = Zurückgezogen
Die Russen Tatjana Wolossoschar und Maxim Trankow gewannen bei ihrem gemeinsamen EM-Debüt unangefochten ihren ersten Europameisterschaftstitel. Auf dem Silberrang folgten ihre Landsleute Wera Basarowa und Juri Larionow. Auch die Bronzemedaille ging an Russland, an die Debütanten Xenija Stolbowa und Fjodor Klimow.

Die einzigen möglichen Herausforderer von Wolossoschar und Trankow, Aljona Savchenko und Robin Szolkowy mussten ihre Teilnahme wegen eines Muskelfaserrisses von Savchenko kurzfristig absagen. Auch das russische Paar Juko Kawaguti und Alexander Smirnow waren wegen einer Blinddarmoperation Smirnows nicht am Start.

Eistanz

Weblinks 

 2012 European Figure Skating Championships

Einzelnachweise 

2012
Sportveranstaltung 2012
Europameisterschaften 2012
Sportveranstaltung in Sheffield